Die Spiele der A-Gruppe der 44. Eishockey-Weltmeisterschaft und 55. Eishockey-Europameisterschaft fanden vom 21. April bis zum 8. Mai 1977 in Wien in Österreich statt. Die B-Gruppe spielte vom 10. März bis 21. März in Tokio in Japan und die Mannschaften der C-Gruppe trafen sich vom 12. März bis 20. März in Kopenhagen in Dänemark. Mit 24 teilnehmenden Mannschaften gab es einen neuen Rekord. Erstmals trat bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft eine Mannschaft Spaniens an; zudem nahm nach 1969 erstmals wieder ein kanadisches Team teil.

Nachdem es bereits seit 1969 eine Eishockey-Europameisterschaft für Junioren unter 19 Jahren (U19) gegeben hatte, wurde in diesem Jahr erstmals eine Junioren-Weltmeisterschaft ausgetragen. Zugelassen waren Spieler unter 20 Jahren (U20).

Die B-Gruppe spielte in diesem Jahr mit 9 Teams, eine Folge der Rückkehr der Kanadier. Es gab daher in diesem Jahr bei 2 Absteigern aus der B-Gruppe nur einen Aufsteiger aus der C-Gruppe.

A-Weltmeisterschaft 

Das WM-Turnier in Wien war eines der spannendsten der WM-Geschichte, was in erster Linie an der mangelnden Leistungskontinuität der vermeintlichen Favoriten lag. So verspielte Kanada – nach dem Zerwürfnis mit dem internationalen Amateur-Eishockeyverband IIHF erstmals seit acht Jahren wieder dabei – bereits in der Vorrunde fast sämtliche Chancen auf Gold, als es neben zwei Niederlagen gegen die UdSSR und Schweden nur gegen die Tschechoslowakei zumindest einen Punkt erkämpfen konnte. Auch die mit überzeugenden Siegen gegen die Tschechoslowakei und Schweden beste Bilanz aller Teilnehmer in der anschließenden Finalrunde brachte für den Rekordweltmeister keine Verbesserung in der Platzierung und bedeutete zum Abschluss Rang Vier. Dagegen schien die UdSSR nach souveränen Vorrunden-Siegen gegen Kanada und der Tschechoslowakei einem überlegenen Titelgewinn entgegenzusteuern, musste aber gegen Schweden sowohl in der Vor- als auch in der Finalrunde zwei deutliche Niederlagen einstecken. Nach der verlorenen Revanche gegen die Tschechoslowakei in der Medaillenrunde blieb für den Titelanwärter am Ende nur Platz Drei. Vorrundensieger Schweden blieb nach seinem erneuten Sieg gegen die sowjetische Auswahl in der Endrunde ohne weiteren Erfolg und gewann letztlich die Silbermedaille. So konnte schließlich die Tschechoslowakei ihren Titel erfolgreich verteidigen, obwohl diese wiederum gegen Kanada in beiden Begegnungen ohne Sieg blieb. Es war der 5. WM- und der 14. EM-Titelgewinn für die Tschechoslowaken.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen die sechs besten Mannschaften der Vorjahres-Weltmeisterschaft sowie der Erstplatzierte des Turniers der B-Gruppe des Vorjahres teil. Zudem kehrte die kanadische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft zurück und wurde in die A-Gruppe eingeteilt.

Austragungsorte 

Hauptspielort der Weltmeisterschaft war die etwa 9500 Zuschauer fassende Wiener Stadthalle. Ein Spiel der Vorrunde wurde in der Donauparkhalle ausgetragen.

Modus 
Der Austragungsmodus der letztjährigen A-WM wurde beibehalten. Es gab zunächst eine Vorrunde mit allen acht Mannschaften, danach spielten die besten vier Mannschaften um Titel und Medaillen und die vier übrigen Teams gegen den Abstieg. Die Punkte aus der Vorrunde wurden dabei übernommen, bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abkürzungen: Pl = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(Punkte aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 

(Punkte aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierung der WM

Abschlussplatzierung der EM

Meistermannschaften

B-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der B-Gruppe wurde in Tokio, Japan, ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft 
in Kopenhagen, Dänemark

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1977

Weblinks

Einzelnachweise 

1977
Europameisterschaft 1977
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1977
Weltmeisterschaft, 1977
Weltmeisterschaft, 1977
Eishockeywettbewerb in Wien
Sportveranstaltung in der Präfektur Tokio
Sportveranstaltung in Kopenhagen